БСО — многозначная аббревиатура:
 БСО — Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
 БСО — батальон специальных операций
 БСО — Белорусский союз офицеров
 БСО — бланк строгой отчётности
 БСО — База сторонней организации
См. также
• БСО–Большое суммативное оценивание
 BSO